Чемпіонат Шотландії з футболу 2011-12 у Прем'єр-лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії. Це 115-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіонський титул здобув «Селтік».

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Рейнджерс було знято 10 очок після введення адміністрації.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Гарт оф Мідлотіан взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як фіналіст Кубку Шотландії 2011—2012
2. Клуб Рейнджерс не зміг погодити CVA зі своїми кредиторам і клубна холдингова компанія ухвалила рішення розпочати процес банкрутства. Клуб з наступного сезону був понижений до Третього дивізіону.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway 

2011-12
Шотландія
Шотландія
2011 у британському спорті
2012 у британському спорті